Катеринославська єпархія (до 1926)
Дніпропетровська єпархія Українського екзархату (1926-1991)
Дніпропетровська єпархія Української православної церкви (Московського патріархату) (з 1991)
Дніпропетровська єпархія Української православної церкви — Київського патріархату
Дніпропетровсько-Запорізька єпархія Української автокефальної православної церкви

Див. також
Православ'я на Дніпропетровщині
Криворізька єпархія Української православної церкви (Московського патріархату)
Криворізька єпархія Української православної церкви - Київського патріархату